

Patronyme 
 Alec Potts (né en 1996), archer australien ;
 Andy Potts (né en 1976), triathlète américain ;
 Annie Potts (née en 1952), actrice et productrice américaine ;
 
 Arnold Potts (1896-1968), militaire et pasteur australien ;
 Benjamin Franklin Potts (1836-1887), militaire et homme politique américain ;
 Cliff Potts (né en 1942), acteur américain ;
 Edward Potts (1881-1944), gymnaste artistique britannique ;
 Herbert Potts (1878-?), footballeur anglais ;
 Jean Potts (1910-1999), auteur américain de roman policier ;
 Jonathan Potts (?), acteur canadien ;
 Marc Potts (né en 1991), coureur cycliste irlandais ;
 Paul Potts (né en 1970), ténor britannique ;
  (1925-2005), mathématicien australien, auteur du modèle de Potts ; 
 Reginald Potts (1892-1968), gymnaste artistique britannique ;
 Thomas Henry Potts (1824-1888), naturaliste anglais et néo-zélandais ;
 Thomas Potts James (1803-1882), botaniste américain.

Toponyme 

 La rivière Potts, cours d’eau l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
Patronyme anglais